ZX Spectrum, računalo
The Spectrum, dvorana u Philadelphiji
Hrvatski demo sastavi: glazbeni sastav iz Vodica
Spectrum (glazbeni sastav, Split)